SJ poate fi:

 Sverige Statsbanor, societate feroviară de transport călători din Suedia
 Insulele Svalbard și Jan Mayen, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .sj, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Svalbard and Jan Mayen
 Sălaj, județ în România, codul ISO 3166-2:RO

Legături externe 
  „SJ” la acronymfinder.com